Phylidorea är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Jacques-Marie-Frangile Bigot 1854. Phylidorea ingår i familjen småharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Småharkrankar
Phylidorea